Étude peut désigner :
 Une étude est un travail portant sur le domaine littéraire ;
 Une étude est, en musique classique, une œuvre destinée à améliorer certains aspects techniques d'un élève interprète ;
 Une étude est, aux échecs, une position de jeu qui a été fabriquée afin d'être présentée à la manière d'une énigme ;
 Une étude est, en dessin ou en peinture, un travail réalisé soit en vue d'une composition future, soit à titre d'exercice, plus poussé qu'une simple esquisse ou un croquis;
 Les études sont la scolarité de l'enseignement supérieur : faire des études de droit pour devenir avocat ;
 Une étude est une enquête en sociologie, ethnologie, anthropologie, psychologie, ou aussi enquête par méthodes qualitatives ou méthodes quantitatives en médecine ou encore étude d'intervention ou recherche-action dont l'essai clinique en médecine ;
 Étude de cohorte
 Étude cas-témoins
 Étude écologique
 Analyse transversale
 L'étude est, en droit, le local possédé par un notaire ou un huissier pour l'exercice de son métier, et par métonymie sa charge et ses salariés ;
 Études est une revue jésuite publiée en France.
Études (Studio) est un collectif artistique et une marque de prêt-à-porter.

Voir aussi

Notes et références